

Carriera 
Rebeka Stolmár ha vinto 1 titolo in singolare e 7 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 26 settembre 2022 ha raggiunto il best ranking in singolare raggiungendo la 605ª posizione mondiale, mentre il 23 maggio 2016 ha raggiunto la 431ª posizione in doppio.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (1)

Sconfitte (1)

Doppio

Vittorie (7)

Sconfitte (11)

Collegamenti esterni